Laube er et tyskt efternavn, der henviser til blandt andre:

 Gustav Karl Laube
 Heinrich Laube

Efternavne